Lavieille ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Lavieille (* 1965), französischer Motorradrennfahrer und Rallyefahrer
 Eugène Lavieille (1820–1889), französischer Maler